Gillbeea är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Gillbeea ingår i familjen Cunoniaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Harsyreordningen
Gillbeea